Downstream steht für:
 Downstream (Netzwerk), die Übertragungsrichtung in einem Netzwerk vom Dienstanbieter (Server) zum Verbraucher (Client)
 Downstream (Softwareentwicklung), ein Patch an einer anderen, abgespalteten Softwareentwicklungslinie
 Downstream (Erdölindustrie) in der Öl- und Gasindustrie
 Downstream, Begriff aus der Genetik und Molekularbiologie
Werke mit dem Namen Downstream:
 Downstream (1929), britischer Spielfilm von Giuseppe Guarino
 Downstream (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Simone Bartesaghi

Siehe auch:

 Downstream Processing
 Upstream